Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1949 fand vom 10. bis 18. September in Prag statt. Bei der Premiere dieses Wettbewerbs waren zehn Mannschaften beteiligt; eine deutsche Mannschaft gehörte nicht dazu. Die Sowjetunion wurde ungeschlagen erster Weltmeister.

Modus 
Die zehn Teilnehmer spielten in der Vorrunde in einer Vierer- und zwei Dreiergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ermittelten in der Finalgruppe den Weltmeister. Die restlichen Mannschaften spielten um die Ränge sieben bis zehn.

Spielplan

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 10. bis 12. September statt.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden vom 14. bis 18. September ausgetragen.

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1949
Sportveranstaltung 1949
Sportveranstaltung in Prag
Weltmeisterschaft Manner 1949